Цитадель — фортифікаційна споруда
 Цитадель — місцевість у Львові
 Львівська цитадель — фортифікаційна споруда у Львові
 Цитаделя: Львівський мілітарний альманах